КНДР принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в седьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года
2000-е годы в КНДР